Fernando González era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Guillermo Coria ha battuto in finale David Nalbandian 6–4, 6–3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Open di Francia 1999